Schön heißen folgende geographische Objekte:

 Schön (Creglingen), Weiler der Stadt Creglingen

 Schön (Gemeinde Blindenmarkt), Ort bei Blindenmarkt, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schön (Gemeinde Schwarzenbach), Ort bei Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich

 Schön (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Auf der Schön, Ortslage von Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Schön (Gemeinde Jerzens), Ortsteil von Jerzens, Bezirk Imst, Tirol

Schön bzw. Schoen bezeichnet:
 Schön (Familienname), ein Familienname – dort auch zu Namensträgern

schön steht für:
 eine Eigenschaft, siehe Schönheit

Siehe auch:
 Schöne
 Schoen-Vermutung